Александр Николаевич Еремеев () — советский и российский геолог, директор Всероссийского научно-исследовательского института минерального сырья имени Н. М. Федоровского (1970—1994), Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1980).

Биография 
Родился 20 февраля 1920 года в Москве, в семье морского офицера Н. А. Еремеева. Семья

В 1938—1949 годах учился на геофизическом факультете Московского геологоразведочного института, который после войны окончил экстерном.

В 1941 году начал работать в сейсмической партии Северо-Волжского отделения Геофизического треста Народного комиссариата нефтяной промышленности СССР.

С 1945 года занимался нефтеразведкой в восточных районах Русской платформы.

В 1946—1950 года работал старшим инженером производственного геологического отдела Главного геофизического управления Министерства геологии СССР, руководил этим отделом с 1950 года.

В 1953—1959 годах был главным геофизиком Советско-Немецкого уранового геолого-промышленного предприятия «Висмут».

Перешёл на работу во Всесоюзный научно-исследовательский институт минерального сырья имени Н. М. Федоровского (ВИМС):
 1959 — руководитель сектора геофизических методов поисков и разведки месторождений.
 1966 — заместитель директора института по научной работе, руководитель Первого геологического (уранового) отделения
 1970 — директор ВИМС.
 1994 — главный научный сотрудник.

В 1963 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 1970 году — докторскую.

Скончался 15 мая 1999 года в Москве.

Семья 
Жена Тарасова-Еремеева Нина Гавриловна (1916—1978).
 Дочери: Елена, Ирина.

Награды и премии 
 Орден Ленина
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Знак Почета
 Орден Дружбы народов
 Почётная грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР
 орден «Знамя труда» ГДР
 премия Совета Министров СССР и Министерства геологии СССР.
 Почётный разведчик недр
 1980 — Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.

Членство в организациях 
 Координационный научно-технический совет по решению важнейших проблем в области геологии, методики поисков и разведки месторождений урана (КНТС).
 Секция НТС Министерства геологии СССР
 Секция НТС Минсредмаша СССР
 Почётный член Российской академии естественных наук (РАЕН)
 Почётный член Международной академии минеральных ресурсов.

Память 
20 февраля 2020 года в ВИМС состоялось юбилейное заседание Учёного совета, посвящённое 100-летию со дня рождения А. Н. Еремеева.

Примечания

Литература 
 Александр Николаевич Еремеев / составители Л. А. Антоненко, Г. Ф. Еремеева, И. Е. Любимова, И. Г. Печенкин, Н. А. Серпер. : ВИМС, 2019. 160 с. (Материалы к библиографии ученых ВИМС; Выпуск 4.)

Ссылки 
 90 лет со дня рождения профессора Александра Николаевича Еремеева на сайте «Роснедра», 2010.
 Библиография 

Геологи СССР
Геологи России